Szwajcaria:
 Bueri – szwajcarska nazwa gminy Buchrain

Osoby:
 Gherardo Bueri – włoski bankier
 Piccarda Bueri – włoska noblistka